Kloosterorde, een religieuze gemeenschap
 Klooster (gebouw), een gebouw bewoond door personen in een dergelijke gemeenschap 

 Klooster (Alphen-Chaam), een buurtschap in Noord-Brabant
 Klooster (Drenthe), een buurtschap in Drenthe
 Klooster (Velddriel), een voormalig klooster in Nederland
 't Klooster, een buurtschap in de Gelderse Achterhoek
 Wim Klooster, taalkundige en dichter

Zie ook 
 Abdij